Quintus Lutatius Catulus ist der Name folgender Personen:

 Quintus Lutatius Catulus (Konsul 220 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Lutatius Catulus (Adoptivvater), Adoptivvater des Quintus Lutatius Catulus (Konsul 102 v. Chr.)
 Quintus Lutatius Catulus (Konsul 102 v. Chr.) (~150 v. Chr.–87 v. Chr.), römischer Politiker, Feldherr und Dichter
 Quintus Lutatius Catulus (Konsul 78 v. Chr.) († 62/60 v. Chr.), römischer Politiker